Schwesterngemeinschaft bezeichnet:

 allgemein eine Ordensgemeinschaft, der nur Frauen angehören
 die römisch-katholischen Ordensgemeinschaften und Kongregationen für Frauen, siehe Liste der katholischen Frauenorden
 die Lebens-, Glaubens- und Dienstgemeinschaften evangelischer Diakonissen
 aus ausschließlich Frauen bestehende evangelische oder ökumenische  Kommunitäten
Siehe auch:
Schwesternschaft